Алексия Фэст (; ) — канадская актриса.

Биография 
Алексия Фэст родилась 12 сентября 1992 года в Ванкувере, Канада. Мать — кинопродюсер Черил-Ли Фэст.

Алексия дебютировала на телевидении в 2005 году. Получила известность благодаря ролям в фильмах «Прошедшее время», «Повторяющие реальность» и «Джек Ричер». В 2014—2015 годах снималась в телесериале «Манхэттен».

Фильмография

Награды и номинации

Примечания